wiadomość – termin z zakresu teorii informacji i teorii komunikacji

Programy telewizyjne 
 Wiadomości – telewizyjny program informacyjny emitowany od 1989 w TVP1
 Wiadomości Dnia – telewizyjny program informacyjny emitowany w latach 1956–1957 w TVP1

Czasopisma 
 Wiadomości – emigracyjny tygodnik społeczno-kulturalny (1946–1981)
 Wiadomości – dolnośląski tygodnik społeczno-kulturalny (1954–1981)
 Wiadomości – tygodnik polonijny w Kanadzie (1997– )

Internet 
 Wiadomości24.pl – serwis internetowy istniejący w latach 2006–2017